Поведилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель.  Население — 672 человека (на 2001 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial 
 Página de la diputación de Albacete sobre Povedilla 

Муниципалитеты Альбасете